Салліван ( англіфіковане скорочення від ) — прізвище, яке бере початок від ірландського гельського клану О'Салліван, що історично володів землями в графствах Корк та Керрі. Прізвище пов'язане з південно-західною частиною Ірландії, і до англо-нормандського вторгнення в Ірландію його носії володіли землями в нинішньому графстві Тіпперері. Це третє за чисельністю прізвище в Ірландії. Через еміграцію воно також поширене в Австралії, Північній Америці, Великій Британії та решті світу. З приводу походження родового імені є декілька версій: згідно з найпопулярнішою, «Салліван» перекладається, як «чорноокий» (súil «око» + dubh «чорний» + -án «зменшувальний суфікс»). Інші варіанти перекладу — «одноокий» або «з оком яструба».

Відомі носії прізвища 
 Артур Салліван (; 1842—1900) — британський композитор.
 Гаррі Стек Салліван (; 1892—1949) — американський психолог і психіатр, представник неофрейдизму, засновник інтерперсонального психоаналізу.
 Гордон Салліван (;  1937) — американський воєначальник, генерал армії США (1986), 32-й начальник штабу армії США (1991—1995).
 Ден Салліван (;  1964) — американський політик, сенатор США від Аляски.
 Денніс Салліван (; 1941) — американський математик.
 Дерек Салліван (; 1930—1983) — валлійський футболіст.
 Джазмін Салліван (;  1987) — американська співачка та авторка пісень.
 Джейк Салліван (;  1986) — американський державний діяч.
 Джозеф Салліван (;  1987) — новозеландський веслувальник, олімпійський чемпіон (2012).
 Джон Салліван (;  1959) — американський юрист і державний службовець, 19-й заступник Державного секретаря США (2017—2019).
 Джордж Салліван (; 1929—2019) — канадський хокеїст.
 Ед Салліван (; 1901—1974) — американський журналіст і телеведучий.
 Едмунд Джозеф Салліван (; 1869—1933) — британський викладач і художник-графік книг і часописів зламу ХІХ-ХХ століть.
 Еріка Салліван (;  2000) — американська плавчиня, олімпійська медалістка (2020).
 Келлі Салліван (;  1978) — американська акторка.
 Кетрін Салліван (;  1951) — американська астронавтка і геолог.
 Крістофер Салліван (;  1965) — американський футболіст, що грав на позиції півзахисника.
 Луїс Салліван (; 1856—1924) — американський архітектор, творець американського модернізму.
 Майкл Салліван:
 Майк Салліван (;  1968) — американський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.
 Майкл Салліван (;  1942) — британський стрілець, олімпійський медаліст (1984).
 Ніл Салліван (;  1970) — шотландський футболіст.
 Рой Салліван (; 1912—1983) — американський інспектор з охорони природи Національного парку Шенандоа у Вірджинії, dідомий тим, що в період 1942—1977 років пережив сім ударів блискавки.
 Стів Салліван (;  1974) — канадський хокеїст, лівий нападник.
 Хлоя Салліван () — персонаж серіалу «Таємниці Смолвіля».
 Шарлотта Салліван (;  1983) — канадська акторка.

Примітки